wniosek – formalna prośba o podjęcie określonych działań lub wykonanie określonej czynności 
 wniosek – konkluzja wynikająca z przesłanek